Jméno Vlkanov nese více sídel:
 Vlkanov (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice
 Vlkanov (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Vlkanov (Tetín) – základní sídelní jednotka obce Tetín v okrese Jičín

Externí odkazy